Il doppio del torneo di tennis Trofeo Luigi Pezzoli 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jan Hájek e Jaroslav Pospíšil che hanno battuto in finale Marcelo Charpentier e Tomas Tenconi 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Giorgio Galimberti /  Irakli Labadze (quarti di finale)
 Alessandro Motti /  Stefan Wauters (semifinali)

 Bart Beks /  Matwé Middelkoop (primo turno)
 Ivo Minář /  Jan Minar (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Trofeo Luigi Pezzoli 2006